Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v hale Adler-Arena v Soči dne 10. února 2014. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Arťom Kuzněcov, který na trati 500 m skončil na 19. místě, byl v prosinci 2017 Mezinárodním olympijským výborem zpětně diskvalifikován, a to kvůli jeho údajnému zapojení do ruského dopingového skandálu na ZOH v Soči. Po hromadném odvolání ruských sportovců byl na začátku února 2018 jeho trest Mezinárodní sportovní arbitráží zrušen.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální výsledky 1. jízdy závodu na 500 m mužů, isuresults.eu
  Oficiální výsledky 2. jízdy závodu na 500 m mužů, isuresults.eu

Muži 00500